Следующие музыкальные альбомы имеют название «Альбомба»:
 «Альбомба» — альбом российской хип-хоп-группы «Каста» 2021 года.
 «Альбомба» — мини-альбом российской поп-рок-группы «Френдзона» 2021 года.